APOCALYX é um motor de jogo 3D baseado em OpenGL, OpenAL e outras bibliotecas gratuitas. Suporta Lua, C, AngelScript e SMALL, como linguagens de script.

Pode ser usado tanto para criar jogos, quanto para criar simulações dos mais diversos tipos, como por exemplo, apresentações.

Características 
APOCALYX tem diversas funções, dentre elas:

 Suporte à OpenGL;
 Suporte à GLSL;
 Terrenos baseados em “telhas” (tiles);
 Texturas procedurais;
 Sistema de particulas;
 Detecção de colisão.

Ver também 
 Lista de motores de jogo
 Motor de jogo

Ligações externas 
  APOCALYX - Página oficial
  Fórum oficial
  Página do projeto (no SourceForge.net)
  Antigo fórum oficial

Motores de jogo
Softwares livres para Windows